Rist bezeichnet:

 den Fußrücken, auch Spann genannt, siehe Fuß#Fußrücken
 die Oberseite der Handwurzel (früher auch das Handgelenk)
 Antonym (Gegensatzwort) zu Widerrist, den erhöhten Übergang vom Hals zum Rücken bei Pferden 

Rist ist der Familienname folgender Personen:
 Bonifaz Rist, bayerischer Politiker und Unternehmer († 1843)
 Christoph Rist (1790–1876), deutscher Maler und Grafiker
 Georg Rist (* 1952), deutscher Flamenco-Gitarrist und Komponist
 Gilbert Rist (1938–2023), Schweizer Politologe
 Johann Rist (1607–1667), deutscher Dichter
 Johann Georg Rist (1775–1847), deutsch-dänischer Politiker
 John Michael Rist (* 1936), englischer Philosoph
 Josef Rist (* 1962), deutscher katholischer Kirchenhistoriker
 Luise Rist (1877–1955), deutsche Politikerin
 Peter Rist (* 1969), deutscher Politiker, Musiker, Entertainer und Schlagersänger
 Pipilotti Rist (* 1962), Schweizer Künstlerin
 Preben Rist (1885–1967), dänischer Schauspieler
 Sepp Rist (1900–1980), deutscher Schauspieler
 Walther Rist (1887–1964), deutscher Architekt

RIST ist die Abkürzung für:
 die Richtlinie für Stadtstraßen, eine Bauvorschrift der DDR
 den Radio-Immuno-Sorbens-Test (engl.: Radioimmunosorbent test), einen Labortest der Allergiediagnostik, mit dem Immunglobulin in einer Blutprobe nachgewiesen wird

Abkürzung